Der Kanton Sartenais-Valinco ist ein französischer Kanton im Arrondissement Sartène, im Département Corse-du-Sud der Region Korsika.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 25 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Sartenaisvalinco